Eilean Dubh est un terme écossais signifiant Île Noire et qui peut désigner :
 Eilean Dubh, une île des îles Summer ;
 Eilean Dubh, une île du Kyles of Bute ;
 Eilean Dubh Mòr et Eilean Dubh Beag, deux îles du Firth of Lorn.
 Eilean Dubh, une île du détroit de l'île de Jura ;
 Eilean Dubh, une île du Loch Craignish ;
 Eilean Dubh, une île de Balnakeil Bay dans le Sutherland ;
 Eilean Dubh a' Chumhainn Mhòir, une île du Loch Tarbert sur l'île de Jura.
 Eilean Dubh, une île proche de celle d'Erraid ;
 Eilean Dubh, une île du Loch Shiel.